Plaats in de Verenigde Staten:

 Washington Heights, wijk in Chicago (Illinois)
 Washington Heights, wijk in Upper Manhattan (New York) 
 Washington Heights, wijk in Milwaukee (Wisconsin)
 Washington Heights, wijk in San Francisco (Californië)

Film en televisie:

 Washington Heights (film), film van Alfredo De Villa uit 2002
 Washington Heights (televisieprogramma), realityprogramma van MTV uit 2013